А́скью () — английская фамилия. Известные носители:
 Аскью, Брэд (род. 1962) — канадский, затем шотландский кёрлингист и тренер.
 Аскью, Люси Джейн (1883—1997) — британская долгожительница.
 Аскью, Сонни (род. 1957) — американский футболист.
 Аскью, Энн (1521—1546) — английская писательница, поэтесса и протестантская мученица.

Примечания